Sortie désigne notamment :
 Sortie, en économie, la quantité de biens ou de services produite dans une période de temps donnée, par une entreprise, une industrie ou un pays ;
 Sortie, en transport routier, le point de rencontre entre une route secondaire et une autoroute ;
 Sortie, dans la tauromachie, plusieurs actions du matador et du taureau.

Voir aussi 
 La Sortie, association à but non lucratif canadienne qui œuvre dans l’aide aux victimes d’exploitation sexuelle.